Gonzaga Eleonóra (1493–1570), II. Ferenc mantovai őrgróf leánya 
 Gonzaga Eleonóra (–1512), Gianfrancesco Gonzaga sabbionetai herceg lánya
 Gonzaga Eleonóra (1598–1655), I. Vince mantovai herceg leánya, II. Ferdinánd magyar király második felesége. 
 Gonzaga Eleonóra (1630–1686), II. Károly mantovai herceg leánya, III. Ferdinánd magyar király harmadik felesége.
 Gonzaga Eleonóra Lujza (1685–1741), Vince guastallai herceg lánya és Francesco Maria de' Medici felesége